Франчи́ни () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Франчини, Джованни (род. 1963) — итальянский футболист, защитник.
 Франчини, Лорис (род. 1962) — политик Сан-Марино, член Христианско-демократической партии.
 Франчини, Эдуино (1925—1944) — итальянский партизан в годы Второй мировой войны.